Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2013 года проводился с 23 по 27 января 2013 года в городе Фалун.

В чемпионате приняло участие 16 команд.

Чемпионом стала команда Lit CC Eriksson (Эстерсунд; скип Оскар Эрикссон); команда Lit CC выиграла чемпионат во 2-й раз в своей истории, Оскар Эрикссон как скип команды — во 2-й раз. Серебряные медали завоевала команда Skellefteå CK Eskilsson (Шеллефтео; скип Густав Эскилссон). Бронзовыми призёрами стала команда Härnösands CK Team First Hotels (Хернёсанд; скип Маркус Хассельборг).

Одновременно и в том же месте проводился чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2013.

Формат турнира

Составы команд 

(источник:Teams - SM Herrar/Damer 2013 - Cuponline; скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Предварительный этап

Стадия А (A-stege) 
Победители стадии А (две команды) проходят сразу в медальный этап, проигравшие — в стадию В.

Стадия B (B-stege) 
Победители стадии B (три команды) проходят сразу в медальный этап, проигравшие — в стадию С.

Стадия C (C-stege) 
Победители стадии С (три команды) проходят в медальный этап, проигравшие выбывают.

Медальный этап (Slutspel) 
Выигравшие в «игре 2» Стадии 1 выходят напрямую в Стадию 3, разыгрывающуюся по системе Пейджа (в «четвертьфинал 1», 1-я команда против 2-й, победитель матча проходит напрямую в финал). Проигравшие в «игре 2» Стадии 1 выходят в Стадию 2, в игру за ещё две путёвки в Стадию 3 (в «четвертьфинал 2», 3-я команда против 4-й, победитель выходит в полуфинал против проигравшего в «четвертьфинале 1»); в этой встрече проигравший получает общее 5-е место. Проигравшие в «игре 1» выходят во встречи между собой, проигравшие в которых получают общее 7-е место, а победители встречаются с проигравшими в «игре 2» Стадии 1.

Стадия 1.

Стадия 2.

Стадия 3.

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2013

2013
Спорт в Швеции в 2013 году
Спортивные соревнования в Фалуне
Январь 2013 года